Топоним
 Игнатьевская волость — волость в составе Богородского уезда Московской губернии
 Игнатьевская волость — волость в составе Мариупольского района Донецкой губернии